Razbojništvo je kriminalno oduzimanje ili pokušaj uzimanja nečega vrednog silom, pretnjom sile ili zastrašivanjem žrtve. Prema opštem pravu, pljačka se definiše kao oduzimanje imovine drugog lica, sa namerom da se osoba trajno liši te imovine, silom ili zastrašivanjem; to je razbojništvo ili krađa izvršena napadom. Precizne definicije krivičnog dela mogu se razlikovati između različitih nadležnosti. Razbojništvo se razlikuje od ostalih oblika krađe (poput provale, krađe u radnjama, džeparenja ili krađe automobila) po svojoj suštinskoj nasilnoj prirodi (nasilni zločin); dok su mnogi manji oblici krađe kažnjivi kao prestupi, pljačka je uvek zločin u jurisdikcijama koje prave razliku. Prema engleskom zakonu, većina oblika krađe je sudski kažniva, dok je pljačka osudiva na osnovu optužnice. 

Među tipovima pljačke su oružana pljačka, koja uključuje upotrebu vatrenog oružja, i teška pljačka, kada neko sa sobom donese smrtonosno oružje ili nešto što izgleda kao smrtonosno oružje. Pljačka na putu ili pljačka presretanjem pešaka odvija se izvan zatvorenog prostora ili na javnom mestu kao što su trotoar, ulica ili parking. Otmica automobila je čin krađe automobila od žrtve nasilu. Iznuđivanje je pretnja da se učini nešto ilegalno ili ponuda da se nešto nelegalno ne učini, u slučaju da se roba ne daje, pre svega korišćenjem reči umesto akcija.

Kanada 

U Kanadi, Krivični zakonik čini pljačku krivičnim delom, sa maksimalnom kaznom doživotnog zatvora. Ako optuženi koristi ograničeno ili zabranjeno vatreno oružje za vršenje pljačke, za prvo delo postoji mandatorna minimalna kazna od pet godina, a za naredna krivična dela sedam godina.

Republika Irska 

Razbojništvo je zakonski prekršaj u Republici Irskoj. Stvoren je članom 14(1) Zakona o krivičnom pravosuđu (krađe i prevare) iz 2001. godine koji predviđa:

Ujedinjeno Kraljevstvo

Engleska i Vels 

Razbojništvo je statutorni prekršaj u Engleskoj i Velsu. Definisan je člankom 8 (1) Zakona o krađi iz 1968. koji glasi:

Statistike razbojništva

Razbojništvo po zemlji 

Ured Ujedinjenih nacija za drogu i zločin napominje da „prilikom upotrebe podataka, bilo kakvih međunacionalnih poređenja treba to treba činiti s oprezom zbog razlika koje postoje između zakonskih definicija krivičnih dela u državama ili različitih načina brojanja i evidentiranja krivičnih dela”. Takođe nije prijavljen svaki pojedinačni zločin, što znači dve stvari; (1) stope pljačke će se činiti nižim nego što zapravo jesu; (2) procenat kriminala koji nije prijavljen biće veći u nekim zemljama nego drugim, na primer - u jednoj zemlji je prijavljeno 86% pljački, dok je u drugoj zemlji prijavljeno samo 67% pljački. Poslednje što treba napomenuti je da će se kriminal razlikovati u određenim četvrtima ili područjima u svakoj zemlji, tako da, samo zato što je stopa na nacionalnom nivou data, ne znači da se svuda u toj zemlji zadržava ista količinu opasnosti ili sigurnosti.

Ubistva tokom razbojništva, po zemljama

Reference

Literatura 

 Matthew Hale. Historia Placitorum Coronae. 1736. 1800 Edition. Volume 1. Chapter XLVI. Pages 532 to 538.
 Allen, Michael. (2005). Textbook on Criminal Law. Oxford: Oxford University Press. .
 Criminal Law Revision Committee. 8th Report. Theft and Related Offences. Cmnd. 2977
 Griew, Edward. Theft Acts 1968 & 1978. London: Sweet & Maxwell. London: LexisNexis. 
 
 Stewart, James, "Corporate War Crimes: Prosecuting Pillage of Natural Resources", 2010
 Abudu, Margaret, et al., "Black Ghetto Violence: A Case Study Inquiry into the Spatial Pattern of Four Los Angeles Riot Event-Types," 44 Social Problems 483 (1997)
 Curvin, Robert and Bruce Porter, Blackout Looting (1979)
 Dynes, Russell & Enrico L. Quarantelli, "What Looting in Civil Disturbances Really Means," in Modern Criminals 177 (James F. Short, Jr. ed. 1970)
 Green, Stuart P., "Looting, Law, and Lawlessness," 81 Tulane Law Review 1129 (2007)
 Mac Ginty, "Looting in the Context of Violent Conflict: A Conceptualisation and Typology," 25 Third World Quarterly 857 (2004)

Spoljašnje veze 

 
 
 
 -{FBI Bank Crime Statistics 2010}-
 -{FBI Releases New Bank Robbers Mobile App}-

Злочини